Мауля Абд аль-Азіз ібн аль-Хасан (1878–1943) — султан Марокко в 1894—1908 роках
 Мауля Абд аль-Хафіз ібн аль-Хасан (1875–1937) — султан Марокко в 1908–1912 роках.
 Мауля Абд ар-Рахман бен Хішам (1789 або 1790 — †1859) — султан Марокко — султан Марокко з 1822 року.